Jaskinia Księżycowa – jaskinia w Beskidzie Niskim
 Jaskinia Księżycowa – jaskinia w wąwozie Półrzeczki na Garbie Tenczyńskim